Drużynowy turniej mężczyzn w tenisie stołowym podczas XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio został rozegrany w dniach od 1 sierpnia do 6 sierpnia 2021 roku w hali Tokyo Metropolitan Gymnasium.
Do rywalizacji przystąpiło 16 drużyn. Tytuł mistrza olimpijskiego obroniła reprezentacja Chin.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie tokijskim (UTC+09:00).

Uczestnicy

Wyniki

Bibliografia 
 
 

Tenis stołowy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020